Навафри́я ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 374 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии